Der Davis Cup 1997 war die 86. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Das zwischen dem 28. und 30. November ausgetragene Finale in Göteborg konnte Schweden gegen die USA mit 5:0 gewinnen.

Die Mannschaften

Weltgruppe 
In der Weltgruppe spielten 16 Mannschaften, die sich aus den 8 besten Teams des Vorjahres und den Gewinnern der letztjährigen Relegation zusammensetzten.

Ergebnisse

Finale

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

1997
Tennisturnier 1997